USS Ethan Allen je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Ethan Allen (1861) 
 USS Ethan Allen (SSBN-608)

Ethan Allen